«При́нсипе де Асту́риас» ( — «Принц Астурийский») — испанский лёгкий авианосец, созданный на основе нереализованного американского проекта авианесущих кораблей «Корабль морского контроля» (). За счет использования самолётов укороченного или вертикального взлёта и посадки и вертолётов размеры и, соответственно, стоимость корабля удалось значительно уменьшить. Строился в 1979—1988 годах на верфи фирмы Bazán в Ферроле. Сменил в роли флагманского корабля в составе ВМФ Испании устаревший (участвовавший ещё во Второй мировой войне) авианосец «Дедало». В 1990 году «Принсипе де Астуриас» прошёл малую модернизацию, заключавшуюся в переделке надстройки и расширении жилых помещений авиагруппы.

В ноябре 2012 года начальник штаба флота Хайме Муньос-Дельгадо (Jaime Muñoz-Delgado) заявил, что авианосец будет выведен из состава ВМС Испании в начале 2013 года.
Модернизация корабля оценивалась в 400 миллионов евро, что при тогдашнем тяжёлом экономическом состоянии Испании было сложно осуществимо. 6 февраля 2013 года «Принсипе де Астуриас» (R11) был выведен из состава флота.

Летом 2016 года ВМФ Испании принял решение выставить авианосец «Принц Астурийский» на продажу, за 2,4 миллиона евро.

См. также 
 Чакри Нарубет (авианосец)

Литература

Примечания 

Авианосцы Испании
Авианосцы по проектам